Чехословацкий командный орден Яна Жижки из Троцнова (), государственная награда Чехословацкой Социалистической Республики.

История 

Чехословацкий командный орден Яна Жижки был учреждён постановлением Правительства от 14 июня 1946 года за № 152/1946 для награждения командного состава чехословацкой армии, или союзной армии, которые будучи во главе своего воинского формирования, сражаясь во Второй мировой войне, внесли свой вклад в освобождение Чехословакии от фашистских захватчиков при этом проявили личную храбрость, либо на собственном примере повлияли на подчинённых, что послужило успешному выполнению поставленной боевой задачи.

Статут 

Орден Яна Жижки имеет при степени:
  Золотую звезду
  Серебряную звезду
  Серебряную медаль

Ордена первой степени как правило удостаиваются высший командный состав армии. Второй степенью награждаются начальники штабов корпусов и дивизий. Третья степень присваивается командирам батальонов, подразделений, взводов.

Знаки ордена первой и второй степени носятся на правой стороне груди.

Знак ордена третьей степени носиться на орденской ленте на левой стороне груди.

Для повседневного ношения предусмотрены орденские планки, обтянутые орденской лентой с символами степени:
 1 степень — две позолоченные скрещенные булавы.
 2 степень — две серебряные скрещенные булавы.

Описание знака ордена

1 степень 
Знак ордена первой степени изготавливается из позолоченного серебра и представляет собой восьмиконечную звезду 70 мм в диаметре с увеличенным центральным медальоном в центре. В центре медальона профиль Яна Жижки, вокруг которого надпись: «Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte».

2 степень 
Знак второй степени аналогичен первой, но без позолоты.

3 степень 
Знак третьей степени представляет собой серебряную медаль 35 мм в диаметре.

Аверс медали несёт на себе профиль Яна Жижки, вокруг которого надпись: «Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte».

На реверсе по кругу надпись: «Československý velitelský řád», под ней в две строки «Jana Žižky z Trocnova»; ниже две скрещенные булавы.

Медаль при помощи кольца подвешена к орденской ленте чёрного цвета с красной узкой плоской по центру 38 мм в ширину и 55 мм в длину.

См. также 

Ян Жижка